Иван Ива́нович Куту́зов ( — 16 августа 1937) — советский партийный, государственный и профсоюзный деятель.

Биография 
Родился  года в деревне Новосёлки Гжатского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье. Образование — два класса школы. С 1900 года работал в Москве разносчиком газет, на текстильной фабрике, на красильных предприятиях.

В революционном движении участвовал с 1906 года. Один из организаторов профсоюзов текстильщиков. Неоднократно арестовывался. В 1917 году был избран членом Моссовета, председателем Московского областного союза текстильщиков.

В 1921—1922 годах — член ЦК РКП(б) и кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б). 

С 1918 по 1927 г. — Председатель ЦК союза текстильщиков. Избирался членом Президиума ВЦИК и ЦИК СССР, членом Президиума ВЦСПС. С 1927 г. — на административной работе. 

С 1928 и до ареста в 1937 году был председателем Центральной комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному делу при Президиуме ВЦИК.

Был расстрелян 16 августа 1937 года. Реабилитирован в 1956 году.

Библиография 
Автор ряда агитационных и методических брошюр.
 В стране «его величества»: Письма и заметки об Англии русского рабочего дипломата. — : ЦК Союза текстильщиков, 1924. — 86 с.: илл., портр.
 Как должны работать комиссии содействия кредиту и сберделу. — : Госфиниздат СССР, 1931.
 Красная книга ударников финансового фронта. — : Власть советов, 1932.
 Реализация займа — боевая задача комсодов. — : Власть труда, 1932.
 Как должны работать комиссии содействия кредиту и сберегательному делу. — : Власть советов, 1933.
 Комсоды в борьбе за образцовую сберегательную кассу. — : Власть советов, 1933.
 Премирование лучших ударников финансового фронта. — : Власть советов, 1933.
 Работа общественного инструктора по госкредиту и сберегательному делу. — : Власть советов, 1933.
 Женщины в борьбе за заём и привлечение вкладов в сберкассы. — : Власть советов, 1934.
 Задачи сельских комсодов и сберкасс. — : Власть советов, 1934.
 Комсоды — на обслуживание займодержателей и вкладчиков. — : Госфиниздат, 1934.
 Памятка члена комсода и общественного инструктора. — : Власть советов, 1934.
 За реализацию займа третьего года второй пятилетки. — : Власть советов, 1935.
 За укрепление финансовой базы социализма: Сборник законодательных и инструктивных материалов по работе комиссий содействия госкредиту и сберегательному делу. — : Власть советов, 1935.
 Комсоды и сберкассы в борьбе за укрепление финансовой базы социалистического строительства. — : Власть советов, 1935.
 Комсоды — организаторы коллективного страхования жизни трудящихся. — : Власть советов, 1935.
 Организация учёта, рассмотрения жалоб и ходатайств лиц, лишённых избирательных прав. — : Власть советов, 1935.
 Очередные задачи комсодов: Памятка для комсодов. — : Власть труда, 1935.
 Памятка комсодам по коллективному страхованию жизни трудящихся (К конкурсу комсодов и страх. аппарат/ Под ред. и с предисл. И. И. Кутузова. — : Власть советов, 1935.
 Работа общественного инструктора по госкредиту и сберегательному делу. — Горький: Филиал Горькполиграфа, 1935.
 Комсоды и задачи добровольного коллективного страхования жизни трудящихся. — : Власть советов, 1936.
 Новый заём и задачи комсодов. — : Власть советов, 1936.
 Организация работы комсодов. — : Власть советов, 1936.
 Организация работы комсодов. — Миллерово: Большевистский путь, 1936.

Литература 
 Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС: Справочник. — М.: Политиздат, 1990.

Ссылки 
  из Энциклопедического словаря Гранат
 Послужной список И. И. Кутузова
 Кутузов, Иван Иванович на сайте «Хронос»

Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Реабилитированные в СССР
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Казнённые в 1937 году